Bonifazi ist der Familienname folgender Personen:
 Facundo Bonifazi (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Kevin Bonifazi (* 1996), italienischer Fußballspieler